Валя-Маре-де-Кріш () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Томешть.
 Валя-Маре-де-Кріш () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Бород.